Slawomir o Sławomir, Slavomir - es un nombre propio masculino de origen Eslavo, su significado: "sława / slava" (gloria, fama) y  “mir” (paz, del mundo, prestigio). Las formas femeninas son: Sławomira, Slavomira. Nombre similar: Miroslav.

Personajes
Eslavomir, príncipe abodrita m. en 821.
Sławomir Biela, es doctor en Ciencias Físicas por la Universidad Tecnológica de Varsovia.
Sławomir Mrożek, un escritor y dramaturgo polaco.

Véase también 
Nombres eslavos

Enlaces externos 
  - Sławomir - Significado del nombre

Nombres masculinos
Nombres eslavos
Nombres polacos